Jeziora:
 Laguna Blanca (Boliwia) – jezioro w Boliwii
 Laguna Blanca (Paragwaj) – jezioro i lokacja turystyczna w Paragwaju
 Laguna Blanca (Kalifornia) – jezioro w Kalifornii

W podziale administracyjnym:
 Laguna Blanca (Chile) – gmina Chile
 Laguna Blanca (Formosa) – miejscowość w Argentynie, prowincji Formosa
 Laguna Blanca (Río Negro) – miejscowość w Argentynie, prowincji Río Negro
 Laguna Blanca (Chaco) – miejscowość w Argentynie, prowincji Chaco

Zobacz też 
 Park Narodowy Laguna Blanca – park narodowy skupiający jezioro Laguna Blanca i kilka pomniejszych we wschodniej Argentynie